Il singolare del Countrywide Classic 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Radek Štěpánek era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Juan Martín del Potro ha battuto in finale 6–1, 7–6(2), Andy Roddick.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Andy Roddick (finale)
  Fernando Verdasco (secondo turno)
  Juan Martín del Potro (campione)
  Feliciano López (secondo turno)

  Marat Safin (quarti)
  Mardy Fish (semifinali)
  Carlos Moyá (secondo turno)
  Tommy Haas (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Countrywide Classic 2008
ATP Tour 2008